Сен-Лу-сюр-Сему́з () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Люр.

Код INSEE кантона — 7022.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 13 941 человек.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 13 коммун, из них главной является Сен-Лу-сюр-Семуз.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона